

Pessoas 
 Ricarda da Suábia (840–895) — imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico e rainha dos Frância ocidental e oriental como esposa de Carlos III
 Ricarda Malaspina (1497–1553) — marquesa de Massa e Carrara
 Ricarda Gonzaga (1698–1768) — princessa de Novellara, duquesa consorte de Massa e Carrara

Outros 
 879 Ricarda — asteroide da cintura principal

Desambiguações de prenomes